Ненастный — топоним (тип: потамоним) в России.

Якутия 
 Ненастный — ручей, правый приток р. Бакы, координаты 69°31' с. ш. 140°25' в. д., код ГКГН 396212.
 Ненастный — река, левый приток р. Энгян, координаты 67°35' с. ш. 113°54' в. д., код ГКГН 221475.
 Ненастный — ручей, правый приток р. Туора-Тас, координаты 64°44' с. ш. 142°37' в. д., код ГКГН 358375.
 Ненастный — ручей, правый приток р. Улахан-Юрях, координаты 68°08' с. ш. 136°04' в. д., код ГКГН 395206.
 Ненастный — ручей, правый приток р. Эрэкит, координаты 65°01' с. ш. 145°32' в. д., код ГКГН 373303.
 Ненасытный — река, правый приток р. Быиндя, координаты 65°30' с. ш. 139°05' в. д., код ГКГН 356490.

См. также 
 Ненастная
 Ненастное